En Pologne, Chełm  peut désigner :
 Voïvodie de Chełm, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998.

dans la voïvodie de Basse-Silésie :
 Chełm,  une localité dans le powiat de Lubin
 Chełm une localité du powiat de Środa Śląska. 

dans la voïvodie de Lublin :
 Powiat de Chełm, un powiat 
 Gmina de Chełm, une gmina 
 Chełm, une ville.

 dans la voïvodie de Petite-Pologne :
 Chełm, un village dans le powiat de Bochnia
 Chełm, un village dans le powiat d'Olkusz

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie :
 Chełm, un village.